Устьинская мореходная школа — существовавшая с 1889 по 1914 год в деревне Устье мореходная школа.

История 
Созданная судоторговцем Моисеем Никифоровым вместе с другими купцами двухклассная школа, готовившая в XIX и XX веке штурманов каботажного плавания и лоцманов для нужд российского флота. Являлась второй возможной ступенью в получении образования для местных жителей, прошедших обучение в народной школе. Также известна далеко за пределами региона как профессиональное учебное заведение — среди учеников школы числились уроженцы Кронштадта, Новгородской губернии, Пензенской губернии, Ярославской губернии, Вологодской губернии, Одессы. Одной из предпосылок к открытию школы стала меняющаяся экономика региона — традиционные промыслы, связанные с заготовкой рыбы и сплавом леса, уже не могли обеспечить активное население и отходили на второй план.

Устьинская мореходная школа сыграла большую роль в подготовке кадрового резерва и специалистов для флота Российской империи, выпустив большое количество высококлассных специалистов. Этому способствовала как финансовая поддержка Министерства Народного просвещения, так и серьезный подход к обучению — наборы в школу были небольшими, ученики должны были сдавать "переводные" экзамены, срок обучения не ограничивался. Поддержку учебному заведению оказывало Министерство финансов и Главное управление торгового мореплавания и портов. Великий Князь Александр Михайлович ежегодно жертвовал школе 125 рублей.

Структура обучения 

Школа представляла собой двухклассное учебное заведение 1 разряда, принимавшее на курсы преимущественно грамотных молодых людей, получивших начальное образование. Предпочтение отдавалось кандидатам с опытом службы в качестве матроса.

В школе преподавался базовый набор предметов: арифметика, геометрия, алгебра, тригонометрия, навигация, лоция, морская практика, такелажные работы, география, законоведение, русский язык. Сама школа не имела постоянного здания и периодически жила в домах купцов Никифорова, Миронова, Петрова.

Успешное завершение учебы фиксировалось выдачей свидетельства об окончании мореходных классов, освобождавшего обладателя от воинской повинности. Школа открывала для выпускников несколько возможностей, в том числе:

 Продолжить обучение на специальность лоцмана в Санкт-Петербурге или Лебяжье
 Продолжить обучение на специальность шкипера
 Работать по востребованной специальности, не покидая региона

Важно отметить, что успешно сдавшего государственный экзамен и защитившего диплом штурмана, правительство обеспечивало бессрочным паспортом.

Роль школы в системе профессионального образования признавалась на самом высоком уровне, в докладах профильных ведомств устьинская "мореходка" упоминалась регулярно:

Выпускники 

История школы тесно связана с именами жителей городского округа Сосновый Бор и их предков. Ее окончили коренные жители здешних мест И.В.Трескин, А.М. и В.М. Мироновы, М.Н.Прокофьев, И.С.Карасев, Н.И.Лукин и другие. Выпускниками школы были М.П. Панфилов, который в 1920 году повел одно из первых советских торговых судов в загранплавание, потом возглавлял балтийский транспортный флот, а также Герой Советского Союза Иван Иванович Афанасьев.

Примечания

Ссылки 
 Маяк: Капитаны из Устья
 Ленинградская областная универсальная научная библиотека
 История края в XVIII - начале XX веков
 Память родной земли

Литература 

 Река времени. Сосновый Бор - за годом год. Г. В. Алмазов
 Доклады  С.-Петербургской губернской земской управы С.-Петербургскому губернскому земскому собранию на 1901 г. – Санкт-Петербург, 1901. – Из содерж : По ходатайству Петергофского уездного земского собрания об оставлении мореходного класса в д. Устье. - С. 19-23.

Учебные заведения Российской империи
Учебные заведения, основанные в 1886 году
Санкт-Петербургская губерния
Сосновый Бор (город)